Immersionsmethode steht für:

 Immersionsmethode (Mineralogie), Verfahren in der Mineralogie zur Bestimmung von Brechungsindizes durchscheinender Gegenstände
 Immersion (Sprachwissenschaft und Erziehung), beiläufiger Fremdspracherwerb durch Alltagskontakte in fremdsprachiger Umgebung